est une expression anglaise signifiant « faire croire ».

Œuvres 

série télévisée

 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la  de McLeod's Daughters ;

chanson 

 , chanson de Jerome Kern présente dans la comédie musicale  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Make Believe, chanson de Toto présente sur l'album Toto IV sorti le  ;

album 

 , album de , sorti le  ;
 , album de , sorti en  ;
 , album de , sorti en  ;
 Make Believe, album de Weezer, sorti le .

Autres 
Make believe peut aussi désigner :
 , groupe de rock indé ;
 Make Believe, pur-sang anglais.

Voir aussi